Philip Calvert kan syfta på:

 Phillip Calvert (omkring 1626–1682), kolonialguvernör i Maryland
 Philip Powell Calvert (1871–1961), amerikansk entomolog